Papercuts — третій міні-альбом харківського рок-гурту Pur:Pur, записаний розширеним складом гурту. До альбому ввійшли п'ять пісень англійською та одна пісня російською мовою.

Список композицій

Учасники запису

Pur:Pur 
 Ната Сміріна — вокал
 Євген Жебко — гітара
 Станіслав Кононов — гітара
 Іван Кондратов — бас-гітара
 Дмитро Зінченко — барабани, перкусія, бек-вокал

Автори 
 тексти — Ната Сміріна
 музика — Євген Жебко та Станіслав Кононов

Запис 
 аранжування — Pur:Pur
 запись альбому — студія ШЕЛТЕР+ (Кривий Ріг)
 зведення — Станіслав Бронишевський
 запис живої версії «Заноза» — KLEEM RECORDS (Харків)

Дизайн альбому — «3Z Studio»

Джерела 
 Інформація про альбом на офіційному сайту гурту 

Альбоми Pur:Pur